A Horkolás a Leo és Fred c. magyar animációs sorozat 1. évadának második epizódja. Írta és rendezte Tóth Pál. Az epizódot a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermében készítették 1984-ben.

Tartalom 
Egy nyári estén Leo és Fred ágyukban fekszenek. Fred még olvas, amikor Leo lassacskán elszenderül. Ekkor Fred is abbahagyja az olvasást, betakarja barátját és eloltja a gyertyát. Egy darabig még ágyán fekve bámulja a nyári égen az Oroszlán csillagképet, majd pedig aludni térne ő is, amikor a lakókocsit valami robaj kezdi rázni. Leo okozza ezt, aki álmában rettenetesen horkol. Ez Fredet természetesen szörnyen zavarja, hisz a robajtól nem tud aludni. Rövid szünetek néha beállnak a horkolásban, egyszer Fred be is fogja barátja száját, de azzal is csak átmeneti időre tudja megszüntetni a horkolását.

Végül felrázza az alvó oroszlánt és kéri, hogy ne horkoljon. Leo nem hiszi el, amit Fred állít és bolondnak tartja. Az oroszlán ezúttal hasra fekve próbál aludni és Fred vár egy darabig, hogy figyelje mi lesz. Leo hason fekve nem horkol, azonban nem marad mindig így, mert újból a hátára fekszik, így megint elkezdhetné a rémes horkolását. Barátja vissza is fordítaná, de az oroszlán ellöki magától. Leo egyre elviselhetetlenebbül horkol, Fred már fel se bírja kelteni. Kimegy hát a kocsiból. Kinn a csillagos eget bámulja, ahol megannyi csillagkép látható. Közben találkozik az elefántidomárral, aki ugyancsak képtelen aludni, mert elefántja még Leónál is rosszabb módon horkol. Fred elringatja az elefántidomárt és visszatér saját ágyába. Miután tapasztalta, hogy van nála rosszabb is, ezért már nem zavarja annyira Leo horkolása és szép lassan elalszik.

Külső hivatkozások 
 Leo és Fred – Horkolás (imdb.com)
 Leo és Fred – Horkolás (port.hu)

Leo és Fred (1. évad)